Naajat bezeichnet:
 Naajat (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Naajat (Berg, Kangaatsiaq) (auch Naajaat), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajat (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Naajat (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Naajat (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Naajat (Insel, Kitsissut Avannarliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajat (Insel, Kitsissut Kujalliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Naajat (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Naajat (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Naajat (Inselgruppe, Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland